Schinznacher – abitanti di Schinznach-Bad
Schinznacher – abitanti di Schinznach-Dorf
Schinznacher – abitanti di Schinznach